Johann Cristoph Bach kan syfta på bland andra:

* Johann Christoph Bach (1642–1703), tysk komponist
 Johann Christoph Bach (1645–1693), tysk musiker
 Johann Christoph Bach (1671–1721), tysk organist
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795), tysk musiker och komponist